Семён Анато́льевич По́лоцкий (настоящее отчество — Захарович, 12 мая 1905, Варшава — 27 марта 1952) — русский поэт и писатель, сценарист.

Биография 
Родился в Варшаве, окончил правовой факультет в Петроградском университете.

Литературную деятельность начал как поэт — имажинист (печатался в Казани с 1919 года).

Участник казанской группы имажинистов «Витрина поэтов», выпустившей два сборника с его участием: «Тараном слов» (Казань, 1921) и «Заповедь зорь» (Казань, 1922).

Член Петроградского «Воинствующего Ордена Имажинистов» со дня основания в конце 1922 года наряду с Григорием Шмерельсоном, Иваном Афанасьевым — Соловьевым, Владимиром Ричиотти и др.

Участвовал в сборниках «Ордена» «В кибитке вдохновения» 1923) и «Ровесники» (1925). Печатался в журнале имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (N 4 за 1924 год — стихотворение «Опять у озера…»).

Много писал для детей: рассказы в стихах «Красные дети на белом свете» (1925) и «Женька-пионер» (1926), книги «Наша книжка о том, у кого какой дом» (1926), «Лушины груши», «Игрушки» (1927), «Как вас», проиллюстрированную Т. Н. Глебовой (1928) и др.

Соавтор писателя Андрея Шмульяна (сатирический роман «Черт в Совете Непорочных» (1928).

Автор пьес «Аппарат» (1930), «Вечная молодость» (1935).

В творческом тандеме с Матвеем Тевелевым работал со студиями Ленфильм, ЦОКС (киносценарии к фильмам «Аринка» (1939), «Старая гвардия» (1941) и др.). Автор очерка "Константин Эггерт" о стиле творчества актера и режиссёра Константина Эггерта, вышедшего двумя изданиями (1927,1929) )

Фильмография 
 1939 — Аринка (совместно с М.Тевелевым)
 1940 — Переход (совместно с М.Тевелевым)
 1941 — Старая гвардия (совместно с М.Тевелевым)
 1942 — Боевой киносборник № 12 Эпизод «Ванька» (совместно с М.Тевелевым)
 1942 — Варежки (совместно с М.Тевелевым)

Ссылки 
 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=107785

Родившиеся в Варшаве
Имажинизм
Сценаристы СССР
Писатели СССР
Писатели-фантасты по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Поэты СССР
Русские поэты